Jamajka:
 Portland – region Jamajki
Wielka Brytania:
 Portland – półwysep w hrabstwie Dorset na Wybrzeżu Jurajskim
Miejscowości w Australii:
 Portland – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
 Portland – miasto w australijskim stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Portland – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Portland – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Portland – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Ouray
 Portland – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Portland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Portland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Portland – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Portland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Portland – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Portland – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Multnomah
 Portland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Portland – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner
 Portland – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio
 Portland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Portland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Portland (ang. Portland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Portland (ang. Portland Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Portland (ang. Portland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Portland (ang. Portland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Portland (ang. Portland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Portland (ang. Portland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Portland (ang. Portland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Portland (ang. Portland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Portland (ang. Portland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Portland (ang. Portland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Portland (ang. Portland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe